Heidel ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Heidel (1915–1990), österreichischer Bildhauer und Restaurator
 Caris-Petra Heidel (* 1954), deutsche Medizinhistorikerin
 Christian Heidel (* 1963), deutscher Fußballfunktionär
 Günter Heidel (1942–2013), deutscher Arzt und Medizinhistoriker
 Heinrich Heidel (* 1952), hessischer Politiker (FDP) und Abgeordneter des hessischen Landtags
 Herbert Heidel (* 1932), deutscher Politiker und Bürgermeister von Mainz
 Hermann Heidel (1811–1865), deutscher Bildhauer
 Jonathan Heidel (* 2004), deutscher Trial-Fahrer
 Margot Heidel, deutsche Tischtennisspielerin, siehe Margot Gloede
 Marlon Heidel (* 2005), deutscher Schauspieler, Musicaldarsteller und Hörbuchsprecher
 Ralph Heidel (* 1993), deutscher Multiinstrumentalist und Komponist des Crossover
 Sebastian Heidel (* 1989), deutscher Fußballspieler
 Thorsten Heidel (* 1967), deutscher Schauspieler
 Wilhelm Heidel (1916–2008), rumänischer Handballspieler

Siehe auch:

 Heydel
 Heidl
 Haidel
 Haidl